Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1989/1990 — 54-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб Спарта Прага, обыгравший в финале плей-офф Дуклу из Тренчина.

Формат 
В сезоне 1989/90 было увеличено количество матчей: 12 команд проводили 4-круговой турнир, первые 8 команд выходили в плей-офф. Команды, занявшие 2 последних места играли в переходном турнире за право остаться в элитной лиге. Полуфинальные и финальная серии плей-офф проводились до 3-х побед, остальные до 2-х. Чемпионом в 3-й раз в своей истории стал клуб Спарта Прага, обыгравший в финале тренчинскую Дуклу. Лучшим хоккеистом чемпионата Чехословакии 1990 года был признан вратарь Доминик Гашек, получивший приз Золотая клюшка. Лучшим снайпером плей-офф стал 17-летний Яромир Ягр. К сожалению, этот чемпионат был ознаменован трагедией, случившейся 5 января 1990 года в Кошице. Во время матча между командами ВСЖ Кошице и Злин защитник Злина Людек Чайка, пытаясь помешать пробросу, упал головой в борт и получил перелом позвоночника с повреждением спинного мозга. 14 февраля 1990 года Чайка скончался в больнице. Смерть Людека Чайки привела к изменениям в правилах определения проброса.

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Дукла Йиглава — ХЗ Литвинов — 1:2 (6:2, 2:6, 3:5)

ВСЖ Кошице — Польди Кладно — 0:2 (1:2, 3:5)

Дукла Тренчин — Злин — 2:0 (4:3 Б, 3:2)

Спарта Прага — Витковице — 2:0 (2:0, 6:4)

Полуфиналы 
Дукла Тренчин — ХЗ Литвинов — 3:0 (5:4 Б, 7:2, 7:3)

Спарта Прага — Польди Кладно — 3:2 (5:1, 3:4, 5:2, 2:5, 4:1)

Финал 
Дукла Тренчин — Спарта Прага — 1:3 (1:5, 2:4, 2:0, 1:7)

За 3-е место 
Польди Кладно  — ХЗ Литвинов — 0:2 (1:3, 4:5)

За 5-8 место 
Дукла Йиглава — Злин — 2:0 (6:2, 6:2)

ВСЖ Кошице — Витковице —  2:1 (10:6, 3:11, 7:2)

За 5-е место 
Дукла Йиглава — ВСЖ Кошице — 0:2 (3:5, 3:5)

За 7-е место 
Витковице —  Злин — 2:1 (5:8, 9:5, 5:4 ОТ)

За 9-е место 
Мотор Ческе-Будеёвице— Шкода Пльзень — 3:2 (6:3, 4:5, 4:3, 4:9, 6:4)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Роберт Райхел (Литвинов) — 49 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Петр Бржиза, Иво Чапек

Защитники

Лео Гудас, Иржи Выкоукал, Яромир Латал, Мартин Машкаринец, Иржи Крочак, Павел Таборски, Ян Райндл, Роберт Костка

Нападающие

Иржи Долежал, Мартин Хостак, Рихард Жемличка, Павел Гефферт, Эвжен Мусил, Павел Гросс, Владимир Петровка, Ян Тлачил, Яромир Кверка, Иржи Глинка, Любош Пазлер, Милан Черны, Мартин Роусек, Ладислав Свобода, Милан Кастнер

Тренеры — Йозеф Горешовски и Станислав Бергер

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие команды, занявшие 11-12 места в первой лиге и 4 лучших клуба второй лиги. 

В 2-круговом турнире определялись 4 команды, которые в следующем сезоне будут играть в первой лиге.

Ссылки 
 Сезон 1989/90 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1989 году
Спорт в Чехословакии в 1990 году
1989 год в хоккее
1990 год в хоккее